Ел Робало има више значења:

 Ел Робало (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Робало (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Робало (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Робало (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику